Андреа Главачкова і Луціє Градецька були чинними чемпіонками, але Градецька цього року не бере участі через травму. Главачкова грає в парі з Тімеа Бабош. У фіналі Главачкова разом з Тімеа Бабош перемогли Ніколь Меліхар і Анну Сміт з рахунком 6–2, 3–6, [10–3].

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Примітки 
 Draw 

2017
Кубок Кремля, жінки, парний розряд